Открытый чемпионат Эшторила 2011 — 23-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в португальском городе Оэйраш и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2011 году турнир прошёл с 23 апреля по 1 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Альберт Монтаньес
 в женском одиночном разряде —  Анастасия Севастова
 в мужском парном разряде —  Марк Лопес и  Давид Марреро
 в женском парном разряде —  Анабель Медина Гарригес и  Сорана Кырстя

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Робин Сёдерлинг (№ 5 в мире на тот момент). Швед с трудом выиграл даже один матч, а в четвертьфинале уступил будущему чемпиону: Хуану Мартину дель Потро. Аргентинец также начал турнир с трёхсетовой победы, но в дальнейшем не уступил и партии. В полуфинале Хуан Мартин переиграл единственного несеянного участника этой стадии — уругвайца Пабло Куэваса, а в финале — вторую ракетку посева Фернандо Вердаско.

Парный приз у мужчин собрал немало квалифицированных игроков в этом виде тенниса, а в финале сошлась третья и четвёртая команда посева: формально более сильный альянс Жан-Жюльен Ройер / Эрик Буторак добавил к полуфинальной победе над первой парой турнира и победу над альянсом № 4: испанцами Давидом Марреро и Марком Лопесом.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Алиса Клейбанова (№ 25 в мире на тот момент). Россиянка смогла выиграть два матча, но в четвертьфинале уступила Кристина Барруа. Немка, затем, дошла до финала, но там уступила Анабель Медине Гарригес, которая на пути в эту стадию лишила турнир третьей и восьмой ракеток посева. Восемь сильнейших теннисисток турнира провели соревнование слабо, полностью покинув приз уже к полуфиналу.

Схожим образом развивались события и в женском парном турнире: последняя сеянная команда проиграла в полуфинале, а борьба за титул свелась к матчу Галины Воскобоевой и Алисы Клейбановой против Элени Данилиду и Михаэллы Крайчек, где пара с постсоветского пространства, до этого выбившая из борьбы вторую и четвёртую пару посева, склонила ход игры в свою пользу уже по завершении 18 геймов матча.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Хуан Мартин дель Потро обыграл  Фернандо Вердаско со счётом 6-2, 6-2.
 дель Потро выигрывает 2-й титул в сезоне и 9-й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Вердаско уступает 2-й финал в сезоне и 10-й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Секция 2

Финал

Женщины. Парный турнир 
  Галина Воскобоева /  Алиса Клейбанова обыграли  Элени Данилиду /  Михаэллу Крайчек со счётом 6-4, 6-2.
 Воскобоева выигрывает свой 2-й титул в туре ассоциации.
 Клейбанова выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Эшторила

 Мировой тур ATP 2011 года
 WTA Тур 2011 года

 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Португалия
Теннис
Апрель 2011 года
Май 2011 года
2011